Bernard Loiseau (1951-2003), Frans chef-kok
 Gustave Loiseau (1865-1935), Frans kunstschilder
 Louis-Luc Loiseau de Persuis (1769-1819), Frans musicus
 Ludivine Loiseau (1980), Frans zwemster
 Philippe Loiseau (1957), Frans politicus